Rickenbach, commune allemande de Bade-Wurtemberg

 Rickenbach, commune suisse du canton de Bâle-Campagne
 Rickenbach, commune suisse du canton de Lucerne
 Rickenbach, commune suisse du canton de Soleure
 Rickenbach, commune suisse du canton de Thurgovie
 Rickenbach, commune suisse du canton de Zurich
Rickenbach, localité de la commune de Schwytz